Sorocaba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Sorocaba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Sorocaba (geslacht), een geslacht van vlinders